Michael Duff (1907–1980) – brytyjski arystokrata, baronet
 Michael Duff (ur. 1949) – brytyjski fizyk
 Michael Duff (ur. 1978) – północnoirlandzki piłkarz